Tema se poate referi la:

 Tema (grec.: théma, lat.: thema = afirmație, declarație) în general reprezintă esență sau bază
 Temă sau motiv muzical
 Tema sau subiectul unei discuții sau al unui discurs
 Tema în literatură este unul dintre subiectele exemplificate într-o operă literară. Este deosebită de motivul literar, care este mai degrabă repetiția unor anumite tipare. Un exemplu de temă în literatură este iubirea, un exemplu de motiv literar este eroina vulnerabilă sau testul pe care eroul trebuie să-l treacă, fie acesta dragonul sau pădurea de spini
 Thema în Imperiul Bizantin însemna Administrație militară sau civilă
 Temă (lingvistică), parte a unui cuvânt alcătuit din rădăcină (împreună cu prefixele și sufixele)
 Temă și remă, funcții sintactice in propoziții
 Tema, oraș din Ghana
 Tema, oraș din Togo

Vezi și 
 Temă și remă
 Temă și variațiuni

Legături externe